

Sigle 
 Generalplan Ost – progetto della Germania nazista di sterminio e deportazione delle popolazioni slave autoctone dell'Europa centro-orientale
 General Post Office – nome del servizio postale del Regno Unito fino al 1969
 General Post Office – monumento di Dublino, ancora oggi sede delle poste

Informatica 

Group Policy Object, un meccanismo di Microsoft Active Directory utilizzato per applicare policies (regole) ad oggetti in directory.

Codici 
 GPO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di General Pico (Argentina)